Анатолий — мужское имя.

Персоналии, известные по имени 
 Анатолий Затворник (XII век) — инок Киево-Печерского монастыря. Святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.
 Анатолий Миланский (I век) — епископ Медиоланский. День памяти — 24 сентября.
 Анатолий Лаодикийский — православный епископ Лаодикейский, философ, учёный из Александрии.
 Анатолий (Патриарх Константинопольский) (ум. 458)
 Анатолий (наместник Финикии)
 Анатолий (магистр оффиций)

Церковные деятели 
 Анатолий (Аксёнов) (род. 1958) — архиерей Русской православной церкви, епископ Костанайский и Рудненский.
 Анатолий (Берестов) (род. 1958) — священнослужитель Русской православной церкви, главный детский невропатолог города Москвы (1985—1995), доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, психиатр.
 Анатолий (Ботвинников) (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Анатолий (Ботнарь) (род. 1950) — архиерей Русской православной церкви, епископ Кагульский и Комратский.
 Анатолий (Бусел) (1893—1953) — архиерей Русской православной церкви, епископ Каменец-Подольский и Проскуровский.
 Анатолий (Гладкий) (род. 1957) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), управляющий Сарненской и Полесской епархией.
 Анатолий (Грисюк) (1880—1938) — архиерей Православной российской церкви, архиепископ (с 1932 года митрополит) Одесский и Херсонский.
 Анатолий (Дублянский) (1912—1997) — епископ Украинской автокефальной православной церкви в диаспоре в юрисдикции Константинопольского патриархата.
 Анатолий (Зерцалов) (Анатолий I О́птинский) (1824—1894) — священник Русской православной церкви, преподобный.
 Анатолий (Каменский) (1863—1925) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Иркутский.
 Анатолий (Ключарёв) (ок. 1827—1887) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Рыльского Николаевского монастыря,
 Анатолий (Кузнецов) (род. 1930) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Керченский, викарий Сурожской епархии.
 Анатолий (Максимович) (1766—1844) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Симбирский и Сызранский.
 Анатолий (Мартыновский) (1793—1872) — архиерей Православной российской церкви, архиепископ Могилёвский и Мстиславский.
 Анатолий (Потапов) (Анатолий II О́птинский) (1855—1922) — иеросхимонах Русской православной церкви, преподобный.
 Анатолий (Связев) (1771 — после 1813) — архимандрит Борисоглебского монастыря, законоучитель морского кадетского корпуса.
 Анатолий (Смирнов) (1892—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Анатолий (Соколов) (1865—1942) — обновленческий митрополит Костромской, бывший епископ Царёвский, викарий Астраханской епархии.
 Анатолий (Ставицкий) (ок. 1748—1828) — иерей Русской православной церкви, архимандрит Юрьева Новгородского монастыря.
 Анатолий (Станкевич) (1821—1903) — архиерей Русской православной церкви, епископ Калужский и Боровский.

См. также